

Film 
L'adultera – film muto diretto da Mario Caserini (1911)
L'adultera – film diretto da Duilio Coletti (1946)
L'adultera (L'adultère) – episodio di La francese e l'amore (La française et l'amour) diretto da Henri Verneuil (1960)
L'adultera (Beröringen) – film diretto da Ingmar Bergman (1971)
L'adultera (To agistri) – film diretto da Eric Andreou (1976)

Letteratura 
L'adultera – romanzo di Theodor Fontane (1882)
 L'adultera – romanzo di Laudomia Bonanni (1964)
L'adultera – romanzo di Giuseppe Conte del 2009